Кралски грохот (2002) () е петнадесетото годишно pay-per-view събитие от поредицата Кралски грохот, продуцирано от Световната федерация по кеч (WWF). То се провежда на 20 януари 2002 г. в Атланта, Джорджия.

Обща информация 
Основното събитие е мачът Кралско меле, който Трите Хикса печели, като последен елиминира Кърт Енгъл. В ъндъркарда, Крис Джерико защитава Безспорната титла на WWF срещу Скалата, а Уилям Ригъл побеждава Интерконтиненталния шампион Острието.

Резултати

Елиминации в Кралското меле 
Нов участник влиза на всеки 2 минути

 Гробаря напада и елиминира Мейвън след елиминацията си от Мейвън.
 Това е 36-та елиминация за Остин в историята на кралското меле, което е рекорд за 8 години докато Шон Майкълс го подобрява на Кралски грохот (2010).

Източници

Външни препратки 
 

Кралски грохот
Кеч турнири в Атланта